|}
Die Bahnstrecke Tallinn–Paldiski ist eine estnische Bahnstrecke. Sie hat die russische Spurbreite von 1520 mm und ist elektrifiziert. Eigentümer und Betreiber der Strecke ist die Elektriraudtee.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1870 eröffnet. Sie war ursprünglich ein Teil des Eisenbahnnetzes der Baltischen Eisenbahn von Paldiski nach Sankt Petersburg.

Die Strecke wurde wie folgt elektrifiziert:
 1924 Tallina–Pääsküla (11,2 km)
 1958 Pääsküla–Keila (+15,6 km)
 1958 Keila–Kloga (+9 km)
 1961 Kloga–Paldiski (+12,1 km)

Galerie

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Estland
Kreis Harju
Verkehrsbauwerk in Tallinn